Gegenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Gegenbauer (* 1961), österreichischer Essig- und Bierbrauer, Kaffeeröster, Safthersteller, Ölmüller 
 Franz Xaver Gegenbauer (1764–1827), Komponist
 Leopold Gegenbauer (1849–1903), österreichischer Mathematiker
 Martin Gegenbauer (* 1949), deutscher Orgelbauer
 Viktor Gegenbauer (1884–1939), Hygieniker
 Werner Gegenbauer (* 1950), deutscher Unternehmer, Wirtschafts- und Fußballfunktionär

Sonstiges

 Gegenbauer (Unternehmen), eine Dienstleistungsgruppe mit Sitz in Berlin
 Gegenbauer-Polynom

Siehe auch: Gegenbaur